Spojení písmene K a číslice 1 může mít různé významy:
 K-1 – mezinárodní kickboxerská organizace
 Tatra K1 – československá tramvaj
 K1 – postava filmu Jdi na to
 K-1 (vzducholoď) – experimentální neztužená vzducholoď amerického námořnictva, postavená v roce 1931.
 Mašerbrum – hora v pohoří Karákóram původně Evropany pojmenovaná K1
 K-1 Air Base – letecká základna v guvernorátu Kirkúk v Iráku
 K1 (tank) – jihokorejský hlavní bojový tank